Наньа́нь — китайский топоним:

 Наньань (Чунцин) (南岸) — район городского подчинения города центрального подчинения Чунцин
 Наньань (Цюаньчжоу) (南安) — городской уезд городского округа Цюаньчжоу провинции Фуцзянь